Valentin Stănescu se poate referi la:

 Stadionul Giulești-Valentin Stănescu

 Valentin Stănescu (fotbalist)